Фейт — фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Фейт, Дон Карлос (1918—1950) — офицер армии США, герой Корейской войны.
 Фейт, Дуглас (род. 1953) — американский политический деятель, заместитель министра обороны США в 2001−2005 годах.
 Фейт, Иоганнес (1790—1854) — немецкий художник.
 Фейт, Палома (род. 1981) — британская автор-исполнительница и актриса.
 Фейт, Перси (1908—1976) — американский музыкант.
 Фейт, Рейнвис (1753—1824) — нидерландский писатель и драматург.
 Фейт, Филипп (1793—1877) — немецкий художник.
 Фейт, Ян (1611—1661) — фламандский живописец.

Имя 
 Фейт (имя) — личное имя.
 Ишем, Фейт (род. 1948) — американская оперная певица (сопрано).
 Эванс, Фейт (род. 1973) — американская аренби-певица.
 Форд, Фейт (род. 1964) — американская актриса.
 Хилл, Фейт (род. 1967) — американская кантри- и поп-певица.

Вымышленные персонажи 
 Фейт — истребительница вампиров, персонаж телесериалов «Баффи» и «Ангел».
 Доктор Фейт — имя нескольких персонажей DC Comics, являвшихся преемниками чародеев.
 Фейт Коннорс — главная героиня игр Mirror’s Edge и Mirror’s Edge: Catalyst.

Топоним 
 Фейт — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.

Другое 
 Фейт — собака, у которой не было передних лап.

См. также 
 Faith
 Файт